Алізаде () — азербайджанське прізвище, утворене від мусульманського чоловічого імені Алі, яке в перекладі з арабської означає «високий, піднесений, людина високого звання, високої гідності». Це ім'я носив четвертий каліф мусульман, двоюрідний брат пророка Мухаммеда. Його послідовники — мусульмани-шиїти вважають Алі своїм першим законним правителем. Другий частина прізвища — Заде — в перекладі з перської означає «син».

Відомі носії 
 Рафік Алі-заде — радянський футболіст і футбольний тренер.
 Ельчин Алізаде (1986) — азербайджанський боксер, призер чемпіонатів світу та Європи серед аматорів.
 Кімія Алізаде (1998) — іранська тхеквондистка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року.
 Салман Алізаде (1993) — азербайджанський боксер, призер чемпіонатів Європи серед аматорів.
 Сафура Алізаде (1992) — азербайджанська співачка. Учасник від Азербайджану на пісенному конкурсі Євробачення 2010.
 Фаршад Алізаде (1985) — іранський борець греко-римського стилю, бронзовий призер чемпіонату світу, чемпіон Азії.
 Франгіз Алізаде (1947) — азербайджанська композиторка, піаністка, музикознавець і педагог, Народна артистка Азербайджану.
 Хаді Алізаде (1990) — іранський борець греко-римського стилю, чемпіон та срібний призер чемпіонатів Азії, володар Кубку світу, срібний призер Універсіади.

Джерела 
 Походження прізвища Алізаде 

Азербайджанські прізвища